D’Iberville – miasto w USA, w stanie Missisipi, w hrabstwie Harrison
 D’Iberville – stacja metra w Montrealu

Zobacz też 
 Pierre Le Moyne d’Iberville